Nets est en français le pluriel de net.

Nets permet de désigner :
 une entreprise : Nets au Danemark
 des équipes de basket de NBA (net signifie filet en anglais)
 Nets de Brooklyn
 Nets de Long Island
 un prénom notamment porté par :
 Nets Hawk Katz (né en 1973), mathématicien américain